L'Opinion (1907-1938), hebdomadaire français ;
 L'Opinion wallonne (1917-1933), journal belge ;
 L'Opinion (1965-), quotidien marocain ;
 L'Opinion (2013-), quotidien français.